Загорянский-Кисель — русская фамилия; имеет женскую форму Загорянская-Кисель. 

 Известные носители 
 Загорянский-Кисель, Аполлинарий Сергеевич (1848—1917) — русский вице-адмирал.
 Загорянский-Кисель, Сергей Фаддеевич (1816—1885) — вице-адмирал; комендант Николаевского порта.
 Кисель-Загорянский, Николай Николаевич (1871—1953) — рязанский губернатор, статский советник, камергер, председатель Губернского комитета по делам мелкого кредита.